Mera több romániai település lehet:

 Méra, Kolozs megye
 Méra, Vrancea megye

Egyéb jelentések 
 Mera (folyó), (vagy Maira) folyó Svájc és Olaszország területén. A Comói-tóba ömlik.
 Mera (DC Comics), képregényszereplő, Aquaman szerelme